Lorenzo Mambrini peut désigner :

 Lorenzo Mambrini (né en 1978), footballeur et entraîneur italien ;
 Lorenzo Mambrini (né en 1997) footballeur italien ;